

Saphir peut faire référence à plusieurs choses.
 Le saphir est une pierre précieuse.
 La couleur Saphir est une nuance de bleu.

Toponymes 
 La côte du Saphir est une partie de la côte de l'Algérie.
 La côte de Saphir est une partie de la côte au sud de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Marine et transports 
 La Classe Saphir est un type de sous-marin français des années 1930 ;
  est le nom de plusieurs sous-marins ayant servi dans la marine française, dont :
 le Saphir, un sous-marin mouilleur de mines, navire de tête qui a servi dans la Marine nationale et pendant la Seconde Guerre mondiale,
 le Saphir, un sous-marin de fabrication britannique prêté à la France ;
 le train Saphir était, entre 1957 et 1980, une relation Trans-Europ-Express reliant Dortmund à Ostende via Cologne, Liège, Bruxelles et Gand.

Musique et cinéma 
 Les Saphirs est un groupe belge de pop-rock des années 1960.
 Les Saphirs est un film australien sorti en 2012.

Divertissements 
 Princesse Saphir est un manga japonais.
 Pokémon Saphir est un jeu vidéo de la série Pokémon.
 Saphir est une arme dans le jeu vidéo Final Fantasy VII.

Autres 
 Les Opérations Saphir I et II sont des interventions militaires françaises à Djibouti (1974-1977) ;
 Saphir est une fusée expérimentale française du programme pierre précieuse.

Voir aussi